Weerd ist der Familienname folgender Personen:

 Charley van de Weerd (1922–2008), niederländischer Fußballspieler
 Gerrit de Weerd (* ?), niederländischer Dirigent
 Mirjam Weerd (* 1975), niederländische Triathletin
 Rogier van de Weerd (* 1983), niederländischer Schauspieler
 Tjaco van der Weerd (* 1990), niederländischer Organist

Siehe auch:
 Weert (Begriffsklärung)
 Weerth
 Werd